Seitenumbruch steht für:

 Seitenumbruch, Markierung in einer Textdatei für den Beginn einer neuen Seite, siehe Seitenvorschub
 Ganzseitenumbruch, Zusammenfügung einzelner Inhalts-Bestandteile zu einer Druckseite